Der Rhein verlässt bei Konstanz als Seerhein den Obersee genannten Teil des Bodensees. Nach sechs Kilometern bildet er den Rheinsee, den der Strom durchfließt. Beim Abfluss befindet sich die Insel Werd mit einem Franziskanerkloster. Der Rheinsee bildet mit dem Zeller See und dem Gnadensee, die die Insel Reichenau umgeben, den Untersee. Dieser wird mit dem Seerhein dem Bodensee zugeordnet.

In der Fachliteratur wird allerdings auch angegeben, der Rhein verlasse den Bodensee bei Konstanz. Danach ist der Untersee ein See für sich. Der Rheinsee bildet die Landesgrenze zwischen der Schweiz und Deutschland.

Der östliche Teil des Rheinsees ist die Ermatinger Bucht. Die größte Tiefe des Rheinsees von 45 Metern ist gleichzeitig die größte Tiefe des gesamten Untersees.

Am Abfluss des Rheinsees liegt Stein am Rhein, eine kleine Stadt beidseits des Stroms.

Einzelnachweise 

Geographie (Bodensee)
Gewässer im Landkreis Konstanz